Fletcher Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Fletcher Township (Lonoke County, Arkansas)
 Fletcher Township (Mississippi County, Arkansas)